

Олесник — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Олесник — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства